Qaşr-e Shīrīn kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qaşr-e Shīrīn (kommunhuvudort i Iran), Kermanshah, 
 Shahrestān-e Qaşr-e Shīrīn, kommun, Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar